El 36º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre noviembre y diciembre del año 2012 en Janti-Mansisk. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista Anna Ushenina.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de noviembre del 2012.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez